Mariehønen kan henvise til

 Mariehønen (film fra 1953), en dansk dokumentarfilm
 Mariehønen (film fra 1974), en dansk animationsfilm